Entitats de població
 L'Estanyol: entitat de població del terme del Brull, de la comarca d'Osona, al voltant de la masia de l'Estanyol
 L'Estanyol: veïnat del terme de Peralada, de la comarca del Baix Empordà.

 Estanys de muntanya
 L'Estanyol: estany d'origen glacial del terme d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya
 L'Estanyol: estany d'origen glacial del terme de Fontpedrosa, de la comarca del Conflent
 L'Estanyol: estany d'origen glacial del terme de Portè, de la comarca de l'Alta Cerdanya.